Rien ne va plus, een mededeling bij het gokspel roulette als er niet meer mag worden ingezet
 Rien ne va plus (1979), een Franse film uit 1979
 Rien ne va plus (1997), een Franse film uit 1997
 Rien ne va plus (roman), een roman uit 2002
 Rien ne va plus (Sandra Reemer), een nummer van Sandra Reemer uit 1982
 Rien ne va plus (Aspe), een aflevering van de televisieserie Aspe